

Musica 
 Castles – album dei Joy of Cooking del 1972
 Castles – EP di Lil Peep e Lil Tracy del 2016
 Castles – album di Lissie del 2018
 Castles – album di Daniel Tompkins del 2019
 Castles – singolo di Freya Ridings del 2019

Altro 
 Castles – videogioco del 1991
 Castles – serie televisiva britannica del 1995